Stato – nel diritto, un'entità giuridica
 Stato sovrano – nel diritto internazionale
 Stato – nel diritto processuale, si intende qualunque momento o fase del procedimento, a prescindere dal grado del processo in cui ci si trovi
 Stato – termine usato per indicare un gruppo sociale corrispondente - grosso modo - alla nozione di classe o ceto usato durante il medioevo e il primo Rinascimento in Europa
 Stato della materia – in fisica e in chimica, una classificazione convenzionale dello stato di aggregazione della materia
 Stato termodinamico – in termodinamica, l'insieme dei valori assunti dai parametri macroscopici (variabili di stato) che lo caratterizzano
 Stato quantico – in meccanica quantistica, rappresenta una possibile configurazione di una particella microscopica o di un atomo
 Stato – in informatica, una caratteristica degli automi
 Stato – nelle tecniche di stampa calcografiche e xilografiche definisce i successivi livelli di completamento o modifica dell'opera incisa
 Variabile di stato – in fisica, utilizzato per le variabili che descrivono un sistema dinamico nello spazio delle fasi
 Stato – in psicologia, caratteristica transitoria dell'umore o della personalità